Dom Esterki (Haus der Esther) bezeichnet Gebäude in Polen:
 Dom Esterki (Krakau), ein denkmalgeschütztes Bürgerhaus in Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen 
 Dom Esterki (Opoczno), ein denkmalgeschütztes Bürgerhaus in Opoczno, Woiwodschaft Łódź
 Dom Esterki (Radom), ein denkmalgeschütztes Bürgerhaus in Radom, Woiwodschaft Masowien
 Dom Esterki (Rzeszów), ein denkmalgeschütztes Bürgerhaus in Rzeszów, Woiwodschaft Karpatenvorland

Siehe auch:
 Zamek Esterki